Les Cheneviers steht für:
 Les Cheneviers, eine Ortschaft in der Gemeinde Thorens-Glières im Département Haute-Savoie, Frankreich
 Les Cheneviers, eine Müllverbrennungsanlage im Kanton Genf, Schweiz

Siehe auch:
 Les Chenevières